A Liga dos Comunistas de Montenegro (, SKCG) foi o ramo montenegrino da Liga dos Comunistas da Iugoslávia, o único partido legal da Iugoslávia de 1945 a 1990. Sob a constituição iugoslava de 1974, poderes maiores foram devolvidos aos vários ramos de nível de república.

História 
A liga era originalmente conhecida como Partido Comunista de Montenegro (, KPCG). Em 1952, o Partido Comunista de Montenegro foi rebatizado de Liga dos Comunistas de Montenegro, de acordo com a mudança de nome do partido no nível federal iugoslavo.

Dissolução 
Durante o início da década de 1990, o colapso do comunismo e as crescentes tensões étnicas entre as repúblicas iugoslavas levaram à dissolução do partido federal . 

Em 22 de junho de 1991, o ramo montenegrino da Liga foi formalmente dissolvido e seu sucessor direto tornou-se o recém-criado Partido Democrático dos Socialistas (DPS). Em essência, o novo partido continuou exatamente onde o antigo parou, já que todos os seus membros permaneceram os mesmos.

Líderes do partido 

 Blažo Jovanović (maio de 1943 - 29 de junho de 1963) (n. 1907 - d. 1976) 
 Đorđije Pajković (29 de junho de 1963 - 14 de dezembro de 1968) (n. 1917 - d.1980) 
 Veselin Đuranović (14 de dezembro de 1968 - 21 de março de 1977) (n. 1925 - d. 1997) 
 Vojo Srzentić (21 de março de 1977 - 1 de julho de 1982) (nascido em 1934) 
 Dobroslav Ćulafić (1 de julho de 1982 - maio de 1984) (n. 1926 - d.2011)  
 Vidoje Žarković (maio de 1984 - 30 de julho de 1984) (n. 1927 - d. 2000) 
 Marko Orlandić (30 de julho de 1984 - maio de 1986) (n. 1930 - d. 2019) 
 Miljan Radović (maio de 1986 - 11 de janeiro de 1989) (n. 1933 - 2015) 
 Veselin Vukotić (atuando; 11 de janeiro de 1989 - 26 de abril de 1989) (nascido em 1949) 
 Milica Pejanović-Đurišić (26 de abril de 1989 - 28 de abril de 1989) (n. 1959) 
 Momir Bulatović (28 de abril de 1989 - 4 de fevereiro de 1990) (n. 1956 - 2019)

Novo partido 
Uma nova Liga de Comunistas de Montenegro foi fundada em 1993. Posteriormente, esse grupo uniu-se a outros grupos comunistas para formar a Liga dos Comunistas da Iugoslávia - Comunistas de Montenegro  que obteve 2.343 (0,69%) votos nas eleições de 2006 e 1.595 (0,49%) votos nas eleições de 2009 . Em 2009, este partido fundiu-se com os 'comunistas iugoslavos do Montenegro para formar o Partido Comunista Iugoslavo do Montenegro, um partido não parlamentar que conseguiu obter 1 assento na Assembleia Municipal de Plužine.

Ver também 

 História de Montenegro 
 Liga dos Comunistas da Iugoslávia 
 Liga dos Comunistas da Bósnia e Herzegovina 
 Liga dos Comunistas da Croácia 
 Liga dos Comunistas da Macedônia 
 Liga dos Comunistas da Sérvia 
 Liga dos Comunistas da Voivodina 
 Liga dos Comunistas do Kosovo 
 Liga dos Comunistas da Eslovênia 
 Lista de líderes da Iugoslávia comunista 
 República Socialista Federal da Iugoslávia 

Partidos políticos da Iugoslávia